Majidea är ett släkte av kinesträdsväxter. Majidea ingår i familjen kinesträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kinesträdsväxter
Majidea